Le sigle CUE peut faire référence à :
 Communauté d'universités et établissements (ou ComUE), un établissement public universitaire français.

CUE ou cue est un code qui peut faire référence à :
 , aéroport de Cuenca, en Équateur, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 .cue (pour Cue sheet), en informatique, une extension de fichier.

Cue est un nom qui peut faire référence à :
 Cue, une ville d'Australie-Occidentale ;
 Cue, une paroisse de la région des Llanes en Espagne ;
 Cue, un cratère de Mars nommé d'après la ville de Cue en Australie-Occidentale ;
 cue, dans le domaine du DJ, un point de repère sur une musique ;
 cue, dans le domaine du cinéma, un top, soit un point de synchronisation qui détermine deux choses : le moment d'entrée d'une musique de même que la pièce musicale qui démarre à ce point de synchronisation ;
 cue, dans le monde du spectacle, le déclencheur d'une action qui doit être effectuée à un moment précis, pour agir sur la lumière (scène), le son (bruitage, ambiance, ...), les effets spéciaux (fumée, artifices), ou la machinerie (montée de plateaux, décors mobiles...).
cue, jeu mobile de cartes.

Code IATA des aéroports